Ккультхарэ (, , именуется «медовый клубок»), также известный как корейский придворный торт, представляет собой корейский десерт и разновидность конфет «Борода дракона», которые возникли в Китае. Твёрдое тесто из медово-мальтозной смеси замешивают, скручивают, растягивают и натягивают на мотки шелковистых нитей, в которые заворачивают разные засахаренные орехи, шоколад или другие начинки. Хотя это широко известно и позиционируется как лакомство, которое ели при королевском дворе династии Чосон, на самом деле это неверно. Название ккультхарэ было зарегистрировано 7 ноября 2000 года с намерением продавать в Корее десерт, похожий на конфеты «Борода дракона».

См. также 
 Список корейских десертов
 Пишмание
 Пашмак
 Соан-папди

Примечания 

Корейские десерты